Autograph – album Johna Denvera

 Autograph – piosenka

 Autograph – amerykański zespół muzyczny

Inne:

 Autograph Collection – amerykańska sieć hotelowa

 Autograph Records – amerykańskie wydawnictwo muzyczne

Zobacz też:

 Autograf